Dambecker See ist der Name folgender Seen:

 Dambecker See (Kratzeburg), See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Dambecker See (Bütow), See im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Großer Dambecker See, See im Naturschutzgebiet Dambecker Seen, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Kleiner Dambecker See, See im Naturschutzgebiet Dambecker Seen, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern